Василий Сафронович Гончаров ( — ) — генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Гражданской войны, дважды Краснознамёнец (1921, 1921).

Биография 
Василий Гончаров родился в марте 1894 года на хуторе Долги Сальского округа Области Войска Донского в семье крестьянина. После окончания сельской школы работал в сельском хозяйстве. В феврале 1916 года Гончаров был призван на службу в царскую армию. Участвовал в боях Первой мировой войны, был артиллеристом на Турецком фронте. После Февральской революции руководил дивизионным комитетом. В феврале 1918 года пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны, будучи командиром артиллерийских взвода, батареи. В 1919 году в бою был тяжело контужен. Неоднократно отличался в боях.

Приказом Революционного Военного Совета Республики № 41 в 1921 году командир батареи 4-го конно-артиллерийского дивизиона Василий Гончаров был награждён орденом Красного Знамени РСФСР.

После окончания Гражданской войны Гончаров продолжил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1924 году он окончил Высшую артиллерийскую школу командного состава, в 1931 году — курсы усовершенствования командного состава, в 1936 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1920-е годы командовал артиллерийским дивизионом, в 1930-х годах — артиллерийским полком. С 1940 года — начальник артиллерии 35-го стрелкового корпуса, затем – начальник артиллерии армейской кавалерийской группы. Член ВКП(б) с 1931 года.

Участвовал в боях Великой Отечественной войны. Командовал артиллерией 34-й армии Северо-Западного фронта.

По приказу Льва Мехлиса Гончаров был расстрелян 11 сентября 1941 года во внесудебном порядке перед строем штаба армии по обвинению в невыполнении приказа командования фронта и непринятии мер для спасения матчасти. 

15 октября 2002 года решением Главной военной прокуратуры Российской Федерации Гончаров был признан жертвой необоснованных репрессий и посмертно полностью реабилитирован.

По некоторым данным, похоронен у деревни Заборовье  Новгородской области.

Примечания

Литература 
 Сборник лиц, награждённых орденом Красного Знамени и Почётным революционным оружием. — Воениздат, 1926.
 Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные). 1937—1941 : Биографический словарь. — М., 2012.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Расстрелянные в СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в России
Казнённые в 1941 году